Republika může být:
 republika
 prezidentská republika
 parlamentní republika
 poloprezidentská republika
 ultraprezidentská republika
 demokratická republika
 islámská republika
 federativní republika
 autonomní republika
 socialistická republika
 lidová republika
 republika rad

historie
 republiky v Československu 
 republiky v Sovětském svazu
 republiky Ruské federace
 Námořní republiky
 Selská republika Dithmarsche

fikce
 Galaktická republika
 Stará republika (Star Wars)
 Nová republika